Kelp Island kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Kelp Island (ö i Falklandsöarna), 
 Cochon Island, ö, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar